Тлакуилолапа има више значења:

 Тлакуилолапа (Акаксочитлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тлакуилолапа (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику